

Geografia
 Dorst – frazione del comune tedesco di Calvörde

Persone
 Christopher Dorst – ex pallanuotista statunitense
 H. Dorst – calciatore indonesiano
 Tankred Dorst – scrittore tedesco